CIPC est un sigle pouvant désigner :
 La Commission internationale de police criminelle, ancêtre d'Interpol,
 Le Centre d'information de la police canadienne,
 Le Centre international pour la prévention de la criminalité.

CIPC peut également renvoyer à :
 CIPC-FM, station de radio privée québécoise francophone connue également sous le nom CIPC 99,1 La Radioactive.
 Chlorprophame, un antigerminatif dont un des noms alternatifs est CIPC.